Maulaj Raszid – sułtan Maroka z dynastii Alawitów (1666–1672)
 Maulaj Raszid – książę marokański w dynastii Alawitów (ur. 1970)
 Maulaj Ali ibn Musa ibn Raszid al-Alami – dowódca Maurów, założyciel Szafszawanu